De Koeweitse voetbalbeker 2004 (Emir Cup) was de 43ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 25 mei 2004 en eindigde op 22 juni 2004. Qadsia SC won de beker voor de elfde keer in de clubgeschiedenis door Kuwait SC in de eindstrijd met 2–0 te verslaan. De Burkinees Seydou Traoré maakte beide doelpunten in de tweede helft.

Schema

2004
Koeweit